Бенн (, ) — немецкая и английская фамилия. Известные носители:
 Бенн, Готфрид (1886—1956) — немецкий поэт, прозаик, эссеист.
 Бенн, Джейми (род. 1989) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз».
 Бенн, Джорди (род. 1987) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Даллас Старз» (старший брат Джейми).
 Бенн, Найджел (род. 1964) — британский боксёр.
 Бенн, Сиссела (род. 1980) — шведская актриса.
 Бенн, Тони (1925—2014) — британский политик.

См. также 
 Бен